Триба:

 Триба (, від  — ділю, розділяю) — термін з історії Стародавнього Риму.
 Триба (біологія)  — таксономічна категорія, що займає проміжне положення між підродиною і родом. Запозичене з термінології давньоримської історії.